Chase может значить:

Компании 
  — американская авиастроительная компания, существовавшая с 1943 по 1954 годы.
 JPMorgan Chase — финансовая компания.
 Chase Bank — банковское подразделение компании JPMorgan Chase.

Музыка 
  — дебютный альбом .
 «» — песня Джорджо Мородера.

См. также